Шультен, () — фамилия немецкого происхождения.
 Шультен, Адольф (1870—1960) — немецкий археолог, исследователь древней Иберии.
 Шультен, Иван Христофорович — российский военный деятель.
 Шультен, Осип Иванович (?—1848) — подполковник, герой русско-персидской войны 1804—1813.

См. также 
 Схюлтенс